Microscopio puede referirse a:
 El microscopio, instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista.Para mirar objetos o alguna cosa diminuta 
 Microscopio o Microscopium; una constelación austral.
 Microscopio, satélite científico francés.
 Nivel microscópico, nivel de descripción en que fenómenos que ocurren a escalas no visibles a simple vista son relevantes.

Enlaces externos